Сборная Швеции по регби () представляет страну в соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Швеция является членом Европейской ассоциации регби и принимает участие в дивизионе 1B Европейского кубка наций 2012/14. Команда участвовала в квалификации к чемпионатам мира с 1991 года, однако ни разу не проходила отбор. Основу сборной составляют игроки шведского происхождения, выступающие в местных клубах. Тем не менее, в последнее время доля британских и ирландских регбистов, получивших право выступать за Швецию из-за родственных связей или благодаря длительному проживанию в стране, возрастает. Одним из наиболее известных шведских регбистов современности является , привлекавшийся в «Лондон Уэлш».

Чемпионаты мира 
 1987: не приглашены
 1991: не прошли отбор
 1995: не прошли отбор
 1999: не прошли отбор
 2003: не прошли отбор
 2007: не прошли отбор
 2011: не прошли отбор
 2015: не прошли отбор
 2019: не прошли отбор

Результаты 
По состоянию на 27 февраля 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт национальной федерации

Швеция
Регби в Швеции
Регби